Sonnac (Aveyron)
 Sonnac (Charente-Maritime)